Ломжа () — многозначное понятие.

 Ломжа — город в Польше, входит в Подляское воеводство. Имеет статус города на правах повята.
 Ломжа — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ломжинский повят, Подляское воеводство.
 Ломжа (Ломжинский департамент) — департамент в Варшавском герцогстве в 1807—1815 гг.